Geocoridae är en familj av insekter. Geocoridae ingår i överfamiljen Lygaeoidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Geocoridae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Geocoridae